Il Castagno ima više značenja:
 Il Castagno, Arezzo
 Il Castagno, Firenze
 Il Castagno, Latina